Elbmarsch steht für:

 die Elbmarschen
 die Samtgemeinde Elbmarsch
 das Leukämiecluster Elbmarsch